QSA : force du signal selon le code Q (radio).

 QSA : indicateur agro-environnemental (utilisation des produits phytosanitaires).

 Qualified Security Assessor, une certification du Payment Card Industry - Security Standards Council